Amphoe Bang Saphan Noi (Thai: ) ist der südlichste Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Prachuap Khiri Khan. Die Provinz Prachuap Khiri Khan ist die südlichste Provinz der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Landkreise und Gebiete: Amphoe Bang Saphan der Provinz Prachuap Khiri Khan liegt nördlich, Amphoe Tha Sae und Amphoe Pathio der Provinz Chumphon südlich des Landkreises. Im Westen befindet sich die Tanintharyi-Division von Myanmar, im Osten der Golf von Thailand.

Geschichte 
Das Gebiet des heutigen Kreises Bang Saphan Noi gehörte ursprünglich mit zum Amphoe Bang Saphan. Am 10. Juni 1974 wurde er zunächst als „Zweigkreis“ (King Amphoe) eingerichtet.
Am 13. Juli 1981 erhielt er offiziell den vollen Amphoe-Status.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Bang Saphan Noi ist in fünf Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 41 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Bang Saphan Noi (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Bang Saphan.

Außerdem gibt es fünf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Pak Phraek (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pak Phraek.
 Bang Saphan (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Bang Saphan.
 Sai Thong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Sai Thong.
 Chang Raek (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Chang Raek.
 Chaiyarat (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Chaiyarat.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Bang Saphan Noi von amphoe.com (in Thai)

Bang Saphan Noi